Nemška vas (gmina Krško)
 Nemška vas (gmina Ribnica)
 Nemška vas na Blokah